Moderata studenter kan avse
 Moderata studenter (kårparti) – kårpartier som finns representerat i bland annat Stockholms universitets studentkårs, Umeå studentkårs och Karlstad studentkårs fullmäktige
 Moderata studenter (sektion) – en sektion inom Moderata Ungdomsförbundet (MUF) grundat 2008, avsedd för studenter på högskola, universitet och andra eftergymnasiala utbildningar